Hředle est un toponyme qui peut désigner :

Hředle, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Hředle, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie